Гайспольса́йм, Ґайспольсайм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 11 км на південний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2569 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6828,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Визначні місця 
 Музей шоколаду (Гайспольсайм)

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Гайспольсайм 
 Гайспольсайм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гайспольсайм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн